Convento de Regina Coeli puede referirse a:

Convento de Regina Coeli, Córdoba, España;
Convento de Regina Coeli, Sanlúcar de Barrameda, España;
Templo y convento de Regina Coeli, Ciudad de México, México;